Maquela Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Uíge, i den nordvästra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Luanda. Maquela Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Maquela Airport är huvudsakligen platt. Maquela Airport ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Maquela Airport. Runt Maquela Airport är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

I omgivningarna runt Maquela Airport växer huvudsakligen savannskog.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är november, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Uíge